De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1987 werd in 1988 gehouden. Michel Preud'homme won deze voetbalprijs voor de eerste keer. Hij was de vijfde doelman die de trofee in ontvangst mocht nemen.

De prijsuitreiking
Onder leiding van de Nederlandse coach Aad de Mos veroverde KV Mechelen in 1987 de Beker van België. De club behoorde in die periode tot de top van België en presteerde ook in Europa uitstekend. Sterkhouders bij Mechelen waren doelman Michel Preud'homme, die midden jaren 80 bij Standard Luik vervangen werd door Gilbert Bodart, en aanvoerder Lei Clijsters. Zij maakten beiden kans op de Gouden Schoen, alsook de jonge Marc Degryse, die bij Club Brugge was uitgegroeid tot een steunpilaar, en Frans van Rooij, de Nederlandse spelverdeler van Antwerp FC.

Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Michel Preud'homme, die bij de nationale ploeg de strijd om de plaats van eerste doelman had gewonnen. Jean-Marie Pfaff nam afscheid en Preud'homme nam zijn plaats in, waardoor hij collega's als Gilbert Bodart, Dany Verlinden, Filip De Wilde en Philippe Vande Walle achter zich liet. Preud'homme was de nationale nummer 1 en ontving begin 1988 zijn eerste Gouden Schoen.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1987